Санта Елена има више значења:

 Санта Елена (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена, Трес Пелонас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена, Елена, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Елена (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Елена (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Елена (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Елена (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена, Лас Паломас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена, Асијенда Санта Елена (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена, Естасион (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Елена (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Елена, Гранха (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Елена (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Елена, Ла Есперанза (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена, Ранчо Нуево (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена, Дулсе Номбре (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена, Тезиутлан (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена, Ел Марањон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена, Лас Транконас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елена (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Елена, Лос Барон (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена, Ла Монте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Елена (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена, Давид Лопез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена, Аројо дел Агва (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Елена (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Елена (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Елена (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Елена (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Елена, Лос Аилес (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена, Санта Елена де ла Круз (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Елена (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Елена, Лас Пулгас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Елена (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Елена (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Елена (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Елена (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Елена, Емпакадора (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Елена (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена, Санта Елена Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена, Сан Хуан (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елена (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена, Ел Пуертесито (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Елена (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена, Ла Викторија (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елена (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Елена (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Елена (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена, Ел Ретачо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елена (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Елена (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Елена (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Елена (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена, Ел Бонито (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена, Ранчо Сан Сипријано (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена, Ла Провиденсија (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елена (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Елена (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Елена (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Елена (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Елена (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена, Антонио Лопез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена, Гранха (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена, Сан Андрес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елена (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Елена (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Елена (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена, Пан Вијехо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена, Конгрегасион ел Бареал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елена (Какалчен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Санта Елена (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Санта Елена, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Елена (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена, Густаво де ла Торе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена, Франсиско Зарко (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена, Ла Фуенте (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Елена (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику